Staré Sedlo est un toponyme qui peut désigner :

Staré Sedlo, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Staré Sedlo, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie